Сми́дин () — село на Украине, находится в Старовыжевском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0725085001. Население по переписи 2001 года составляет 2265 человек. Почтовый индекс — 44453. Телефонный код — 3346. Занимает площадь 6,428 км².

Адрес местного совета 
44453, Волынская область, Старовыжевский р-н, с.Смидин

Ссылки 
 

Населённые пункты Старовыжевского района